Багуа
 Багуа — город в Перу.
 Багуа — восемь триграмм китайской философии.
 Багуа — багуачжан, школа китайских боевых искусств.